Чемпіонат Албанії 1930 — 1-й офіційний розіграш чемпіонату Албанії з футболу, який був організований новоствореною Федерацією футболу Албанії. Чемпіоном стала «Тирана».

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Після закінчення сезону клуб Урані змінив назву на Ельбасан.

Позначення:

Результати

Фінал 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|22 червня/6 липня 1930

|}

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1930
Албанія